Ryesgade findes flere steder:

 Ryesgade (Aarhus)
 Ryesgade (København)